Stoneham (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Stoneham (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.

Altres:
 Stoneham-et-Tewkesbury, població del Canadà.
 Stoneham Mountain Resort, estació d'esquí de la població de Stoneham-et-Tewkesbury. (Canadà)